Jan Byra (1892–1940) – oficer, nauczyciel
 Jan Byra (ur. 1958–) – polityk, poseł